Alberto Losada, Spaans wielrenner
 Diego de Losada, Spaans conquistador
 Hernán Losada, Argentijns voetballer
 Rafael Losada, Nederlands voetballer
 Sebastián Losada, Spaans voetballer
 Victoria Losada, Spaans voetbalster